Miyazawa ist der Familienname folgender Personen:

 Akio Miyazawa (1956–2022), japanischer Schriftsteller
 Akira Miyazawa (1927–2000), japanischer Jazzmusiker
 Hinata Miyazawa (* 1999), japanische Fußballspielerin
 Hiroki Miyazawa (* 1989), japanischer Fußballspieler
 Miyazawa Hiroshi (1921–2012), japanischer Politiker (LDP)
 Hiroshi Miyazawa (Fußballspieler) (* 1970), japanischer Fußballspieler
 Hironari Miyazawa (* 1927), japanischer Physiker

 Katsuyuki Miyazawa (* 1976), japanischer Fußballspieler
 Kazufumi Miyazawa (* 1966), japanischer Musiker
 Masashi Miyazawa (* 1978), japanischer Fußballspieler
 Miyazawa Kenji (1896–1933), japanischer Kinderbuchautor und Dichter
 Miyazawa Kiichi (1919–2007), japanischer Premierminister
 Michel Miyazawa (* 1963), japanischer Sportkommentator und ehemaliger Fußballspieler
 Rie Miyazawa (* 1973), japanische Schauspielerin
 Takashi Miyazawa (* 1978), japanischer Radrennfahrer
 Takeshi Miyazawa (* 1978), kanadischer Comiczeichner
 Miyazawa Toshiyoshi (1899–1976), japanischer Rechtsgelehrter
 Yōichi Miyazawa (* 1950), japanischer Unterhausabgeordneter
 Yuki Miyazawa (* 1990), japanische Sprinterin